Вера Петровна Герчик (1911—1999) — советский композитор, педагог, хормейстер, член союза советских композиторов, заслуженный деятель искусств.

Биография 
Родилась 23 Ноября (6 Декабря) 1911 года в Екатеринославе, на Украине, в семье врачей.

В 1937 году окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. С 1937 года работала музыкальным руководителем районного радио (Московская область), с 1944 года работала редактором в Музгизе, В 1949—1950 хормейстер детского хора Дома культуры им. В. Чкалова.

Сочинения: Вариации на тему «Çaira» (1931), Фуга (1931), Поэма (1933), прелюдии (1935), 3 пьесы (1935), 5 пьес (1937); для оркестра — симфония (1937); для фортепиано — 3 сонаты (1937, 1943, 1946); детская опера — «Лесные чудеса» (1967), музыкальная сказка «Как лисенка проучили» (1971);песни и хоры для детей

Умерла в 1999 году. Похоронена в Москве на Кузьминском кладбище.

Награды и премии 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1944) — в годы Великой Отечественной войны выступала в госпиталях, работала в подшефной части ПВО
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985)

Семья 
 Муж — композитор Иванников Владимир Сергеевич

Литература 
 Вера Герчик. Скоро в лес! Детская песня, 1950

Ссылки 
 Краткая биография композиторов
 Они тоже гостили на земле…

Выпускники Московской консерватории